Die 30. Bandy-Weltmeisterschaft wurde vom 24. Januar bis 31. Januar 2010 in der russischen Hauptstadt Moskau ausgetragen.

Spielmodus 
Die sechs Mannschaften in der A-Gruppe spielten in der Vorrunde jeweils einmal gegeneinander. Die vier erstplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für das Halbfinale. Der Sechste der A-Gruppe trug ein Relegationsspiel gegen den Ersten der B-Gruppe um den Klassenerhalt in der A-Gruppe.

Austragungsort 
Gespielt wurde in Moskau im Stadion des SC Krylatskoje.

A-Weltmeisterschaft

Teilnehmer 
In der A-Gruppe spielten folgende sechs Mannschaften um den Weltmeisterschaftstitel:

Vorrunde

Spielergebnisse 

4. Spieltag
Am 27. Januar 2010 lauteten die Spielpaarungen:
 Kanada–Ungarn
 Mongolei–Lettland
 Schweden–Norwegen
 Finnland–Kasachstan
 Russland–USA

5. Spieltag
Am 28. Januar 2010 lauteten die Spielpaarungen:
 Niederlande–Mongolei
 Lettland–Ungarn
 USA–Kasachstan
 Norwegen–Finnland
 Russland–Schweden

Abschlusstabelle

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Statistiken

Torschützenliste

Scorerliste

Strafminuten

Relegation 
Zwischen dem letzten der A-Gruppe und dem ersten der B-Gruppe wurde ein Relegationsspiel ausgetragen. Die USA aus der A-Gruppe gewann und spielt somit bei der nächsten Weltmeisterschaft weiterhin in der A-Gruppe.

Weblinks

Einzelnachweise 

2010
Sportveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Moskau
Bandy (Russland)